

Patronyme 

 Andrea Cordero Lanza di Montezemolo (né en 1925), cardinal italien ;
 Angelina Lanza (1993-), une athlète handisport française ;
  (né en 1949), universitaire italien ;
 Benedetto Lanza (1924-2021), herpétologiste italien  ;
 Salamandre de Lanza ;
 Blackjack Lanza (1935-2021), de son vrai nom John Morti Lanzo, catcheur américain ;
  (né en 1962), pianiste, claveciniste et compositeur italien ;
  (né en 1942), journaliste, écrivain et réalisateur italien ;
 Damián Enrique Lanza Moyano (né en 1982), footballeur équatorien ;  
 Delphine Lanza (1972-), actrice française ;  
 Ferdinando Lanza (1785–1865) général italien du Royaume des Deux-Siciles ;  
 Filippo Lanza (né en 1991), joueur italien de volley-ball ;
 Giovanni Lanza (1810-1882), homme politique italien ;
 Giuseppe Lanza, duc de Camastra, aristocrate  sicilien  du  ;
 Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, (1901-1944), fut un officier italien, commandant du Fronte Militare Clandestino, martyre fusillé aux Fosses Ardeatines ;
 Giuseppe Tasca Lanza (1849-1917), homme politique, parlementaire italien et maire de Palerme ;
 Giuseppe Giovanni Luigi Enrico Lanza di Trabia-Branciforte (1901-1981), dit Giuseppe Lanza del Vasto, philosophe, poète, artiste et militant de la paix italien ;
 Juan Lanza (né en 1963), joueur de rugby argentin ;
 Joseph Lanza (1904-1968), mafieux ;
 Luigi Lanza (1860- v.1913), peintre italien ;
 Mario Lanza (1921-1959), acteur et ténor américain d'origine italienne ;
 Mauro Lanza (né en 1975), compositeur italien ;
 Pietro Lanza di Scalea (1863-1938), noble et homme politique italien, plusieurs fois ministre.

Autre 
Lanza peut également désigner : 
 Lanza, une station du métro de Milan ;
 Gouvernement Lanza (1869-1873).